Saue heißen die estnischen Gemeinden
 Saue (Stadt)
 Saue (Landgemeinde)

Saue ist der Familienname von
 Eveli Saue (* 1984), estnische Biathletin